Hinteredt ist der Name folgender Orte:

 Hinteredt (Gemeinde Roßbach), Ortschaft der Gemeinde Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hinteredt (Gemeinde Zell), Ortschaft der Gemeinde Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich